Unter einem Drehstab versteht man:

 ein Maschinenelement, siehe Drehstabfeder
 einen Jonglierartikel, siehe Twirling
 das Filmteam bei den Dreharbeiten, siehe Filmstab